delfin – ssak z rzędu waleni
 Delfin – imię męskie
 Delfin – gwiazdozbiór nieba północnego
 Delfin Francji – tytuł następcy tronu francuskiego
 delfin (styl motylkowy) – styl pływacki
 Delfin – album Krzysztofa Antkowiaka
 okręty: 
 „Delfin” – grecki okręt podwodny z okresu I wojny światowej
 Okręty podwodne typu Delfin – typ greckich okrętów podwodnych z okresu I wojny światowej
 ORP „Delfin” – polski trałowiec typu YMS (w służbie 1948-1957)
 ORP „Delfin” – polski trałowiec bazowy projektu 254M (w służbie 1959-1987) 
 Dielfin – pierwszy rosyjski okręt podwodny z 1903 roku
 Dauphin (1905) i Dauphin (1925) – francuskie okręty podwodne
 Delfin – pojazd podwodny
 delfin – silnik okrętowy
 Aero L-29 Delfín – czechosłowacki samolot szkolno-treningowy

Zobacz też 
 Delfina – strona ujednoznaczniająca
 Ivan i Delfin